Спи́ровка — топоним:
 Спировка — река в Слободском районе Кировской области.
 Спировка — деревня, Медвежьегорский район, Республика Карелия.